Голландія:
 Голландія (історична область)
 Північна Голландія
 Південна Голландія
 Голландія (графство)
 Королівство Голландія

Севастополь 
 Голландія — місцевість на Північній стороні Севастополя.
 Голландія — одна з бухт Севастопольської бухти.
 Голландія — балка на Північній стороні Севастополя.

Див. також 
 Голланд